Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji World Championship Tennis Finals 1977 nastoupilo osm hráčů. Turnaj vyhrál nejvýše nasazený Američan Jimmy Connors, když ve finále porazil krajana Dicka Stocktona po setech 6–7, 6–1, 6–4, 6–3.

Nasazení hráčů

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

WCT Finals
Tenis v roce 1977
Sport v USA v roce 1977